Tourangin est un patronyme porté notamment par :

 Silas Tourangin (1790-1874), militaire et homme politique français ;
 Victor Tourangin (1788-1880), administrateur et homme politique français ;
 Zulma Tourangin, épouse Carraud, (1796-1889), écrivain français.

Homonymie de patronyme